Šaško ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Šaško (* 1966), kroatischer Geistlicher, Weihbischof von Zagreb
 Martin Šaško (1807–1893), slowakischer Orgelbauer